La Coppa Italia di Serie A2 di pallavolo femminile 2011-2012 si è svolta dal 22 settembre 2012 al 17 marzo 2013: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la prima volta all'.

Regolamento 
Al torneo hanno partecipato le 14 squadre che hanno disputato la Serie A2 2012-13: dopo gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno, le sette squadre qualificate, più la miglior classificata al termine del girone d'andata del campionato non compresa tra le vincenti degli ottavi, hanno disputato i quarti di finale con gare di andata e ritorno; di seguito, le quattro squadre qualificate, hanno disputato le semifinali con gare di andate e ritorno e le due vincenti si sono sfidate nella finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2012
Pallavolo nel 2013
 2012-2013